CCCP peut désigner :
  (en français : Union des républiques socialistes soviétiques) ;
 CCCP, un groupe de musique italien ;
 CCCP, la communauté de communes des collines du Perche (Loir-et-Cher) ;
 Combined Community Codec Pack, un pack de codecs léger, permettant le support des formats média les plus courants, dont le format Matroska ;
 carbonylcyanure m-chlorophénylhydrazone, un ionophore agissant comme poison de la respiration cellulaire par dissipation du gradient de concentration de protons à travers la membrane mitochondriale interne ;
 Canadian Centre for Child Protection (en français, Centre canadien de protection de l'enfance), un organisme canadien de bienfaisance voué à la sécurité personnelle des enfants.